Gecko steht für:
 Geckos, eine Echsenfamilie
 Gecko (Zeitschrift), eine deutschsprachige Kinderzeitschrift
 Gecko (Software), eine Rendering Engine des Mozilla-Projekts
 Gecko (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Gecko TRS, ein Kampfroboter der Bundeswehr
 Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO), ein im Dezember 2021 von der Bundesregierung Österreichs vorgestelltes Gremium verschiedener Professionisten
 CS/A65 „Gecko“, ein Entwicklerboard mit MOS6502-Prozessor, siehe GeckOS
 SA-8 Gecko, den NATO-Codenamen des sowjetisch-russisches Luftabwehrraketen-Systems 9K33 Osa

Siehe auch:
 Gekko (Begriffsklärung)